Натуральне число 244
 244 рік до нашої ери
 244 рік нашої ери